Григорий Назарович Доленко (24 февраля 1917, Гаевка — 16 декабря 1990, Львов) — советский геолог и геофизик, академик НАН Украины (1979).

Биография 
Григорий Доленко родился 24 февраля 1917 года в селе Гаевка, теперь Кропивницкого района Кировоградской области в крестьянской семье.

Окончил Харьковский университет (1940). Работал на нефтяных промыслах Краснодарского края и Урало-Поволжья, в 1945—1950 гг. — главный геолог Советского нефтяного управления в Австрии, в 1950—1952 гг. — главный геолог треста «Укрнефтеразведка». С 1952 г. работал в институте геологии и геохимии горючих ископаемых АН Украинской ССР (в 1963—1981 гг. — директор). Научные исследования посвящены изучению происхождения нефти и газа, выяснению закономерностей образования и размещения нефтяных и газовых месторождений, взаимосвязи тектоники седиментации в нефтегазоносных провинциях. Сформулировал одно из важнейших положений нефтяной геологии — о генетической связи между процессами геотектонического развития нефтегазоносных провинций, минерального синтеза нефтяных углеводородов в мантии Земли, миграции их к поверхности земной коры по глубинным тектоническим разломам и формирования нефтяных и газовых месторождений в осадочной толще. Дал обоснования неорганической теории происхождения нефти и газа. При его участии открыт ряд месторождений нефти и газа, в т. ч. в Венском бассейне. Автор монографий «Геология нефти и газа Крыма» (1962), «Закономерности нефтегазоносности Предкарпатского и Закарпатского прогибов».

Награды 
 Государственная премия УССР (1971).
 Премия АН СССР имени В. И. Вернадского (1977).

Примечания

Источники 
 Т. Ю. Галайчак. Доленко Григорий Назарович // Энциклопедия истории Украины : в 10 т. / редкол.: В. А. Смолий (председатель) и др. ; Институт истории Украины НАН Украины. — К. : Наук. мысль, 2004. — Т. 2 : Г — Д. — С. 438. — ISBN 966-00-0405-2.
 Д. Есть. Макаренко. Доленко Григорий Назарович // 
Шаталов М.М. Видатний геолог-нафтовик, академік Григорій Назарович Доленко (До 100-річчя від дня народження) // Геол.. журнал.  2017. № 1. С. 97-100.

Ссылки 
 Страница Академика Доленка на сайте НАНУ.

Геофизики Украины
Выпускники Харьковского университета